Naqīb (), pl. nuqabāʾ, è un sostantivo arabo che significa "colui che investiga, che verifica". Può riferirsi a:

Titolature storiche 
 I "dodici naqīb" di Yathrib che si accordarono con Maometto perché si trasferisse coi primi musulmani nella loro città-oasi dalla natia Mecca.
 I "dodici naqīb", rappresentanti del movimento della Hashimiyya, che prepararono la Rivoluzione abbaside in Khorāsān.
 Il naqīb al-ashrāf, titolo onorifico attribuito in età ottomana al rappresentante degli ashrāf, ossia i discendenti di Maometto.

Soprannomi 
 Mullah Naqīb (1950-2007), comandante mujahidin afghano,
 Falāḥ Ḥasan al-Naqīb (n. 1956), politico iracheno
 Zuhayr Ṭālib ʿAbd al-Sattār al-Naqīb, direttore della Intelligence irachena.

Espressioni comuni della lingua araba